Стерильность (от  — бесплодный):
 Стерильность (микробиология) — отсутствие всех видов микроорганизмов на поверхностях, оборудовании, в пищевых продуктах и лекарствах.
 Стерильность (размножение) — неспособность давать потомство половым путём (антоним слова фертильность).